Orbelín Pineda Alvarado, abrégé Orbelín Pineda, surnommé "El Maguito" ("Le Magicien") ou "Orbelan" ,né le  à Coyuca de Catalán, est un footballeur international mexicain. Il joue au poste de milieu de terrain à l'AEK Athènes, en prêt du Celta de Vigo.

Biographie

En club

En sélection 

Nommé dans une sélection élargie, il n'est finalement pas sélectionné en équipe du Mexique pour la Copa América Centenario. Il honore finalement sa première sélection le  lors d'un match contre le Honduras.

Le , il est sélectionné par Gerardo Martino pour participer à la Coupe du monde 2022.

Statistiques

Palmarès

En club 
  Querétaro FC
 Finaliste et vice-champion du Tournoi Clausura en 2015.

  CD Guadalajara
 Vainqueur de la supercoupe du Mexique en 2016.
 Vainqueur du Tournoi Clausura en 2017.
 Vainqueur de la Coupe du Mexique en 2017.
 Vainqueur de la Ligue des champions de la CONCACAF en 2018.
 Finaliste de la Coupe du Mexique en 2016.

  Cruz Azul
 Vainqueur de la supercoupe du Mexique en 2019.
 Vainqueur du Tournoi Clausura en 2021.
 Vainqueur de la Leagues Cup en 2019.
 Vainqueur de la Copa GNP por México en 2020.

En sélection 
  Équipe du Mexique
 Vainqueur de la Gold Cup en 2019.
 Finaliste de la Ligue des nations de la CONCACAF en 2021.
 Finaliste de la Gold Cup en 2021.

Distinctions individuelles 
 Membre de l'équipe-type du championnat du Mexique en 2016-2017.
 Membre de l'équipe type de la décennie du CD Guadalajara.
 Second meilleur buteur de la Gold Cup en 2021.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international mexicain
Joueur vainqueur de la Gold Cup
Joueur du Querétaro Fútbol Club
Joueur du CD Guadalajara
Joueur du Cruz Azul FC
Joueur du Celta de Vigo
Joueur de l'AEK Athènes
Naissance en mars 1996
Naissance à Mexico